Ольшевська — жіноча форма прізвища Ольшевський.

 Ольшевська Галина Сергіївна (1898—1972) — українська радянська актриса театру. Народна артистка УРСР.
 Ольшевська Євгенія Зенонівна (* 1978) — російська стрибунка у воду. Учасниця Олімпійських Ігор 2000 року.
 Ольшевська Злата Олександрівна (1920—2011) — художниця-прикладник, народний художник Російської Федерації, член Спілки художників СРСР.
 Агата Мруз-Ольшевська (1982—2008) — польська волейболістка, виступала у збірній Польщі. Дворазова чемпіонка Європи.

жіночі форми прізвищ